Dirty Pretty Thing puede referirse a:

 Dirty Pretty Things (banda), una banda formada en Reino Unido en 2005.
 Dirty Pretty Things (película), una película británica de Reino Unido de 2002.